Ирине́й () — мужское имя древнегреческого происхождения, известным носителем которого был св. Ириней Лионский — один из наиболее почитаемых апостольских мужей.

 Ириней (1892—1981) — епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Нью-Йоркский, Митрополит всей Америки и Канады.
 Ириней (V век) — тирский епископ, приверженец еретика Нестория.
 Ириней (1930—2020) — епископ Сербской православной церкви; патриарх Сербский.

 Ириней І (1939—2023) — патриарх Иерусалимский.

 Ириней Лионский — апологет, богослов II века.
 Ириней Сирмийский — священномученик, епископ Сирмийский.
 Ириней Фальковский (1762—1823) — епископ Русской православной церкви, учёный-просветитель и астроном.

 Ириней (Аврамидис) (род. 1956) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Ригийский.
 Ириней (Афанасиадис) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Критский.
 Ириней (Бануши) (1906—1973) — епископ Албанской православной церкви, епископ Гирокастринский.
 Ириней (Боголюбов) (1804—1860) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии.
 Ириней (Булович) (род. 1947) — епископ Сербской православной церкви; с 1990 года — епископ Бачский; с 26 марта 2011 года — администратор Австрийско-Швейцарской епархии.
 Ириней (Братанович) (1725—1796) — епископ Вологодский и Великоустюжский.
 Ириней (Василиу) (1924—2009) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Патарский, викарий Фиатирской архиепископии.
 Ириней (Галанакис) (1911—2013) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Кисамский и Селинский.
 Ириней (Джорджевич) (1894—1952) — епископ Сербской православной церкви, епископ Далматинский.
 Ириней (Добриевич) (род. 1955) — епископ Сербской православной церкви, епископ Восточноамериканский.
 Ириней (Зуземиль) (1919—1999) — епископ Русской православной церкви, митрополит Венский и Австрийский.
 Ириней (Иоаннидис) (род. 1951) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Мириофитский и Перистасийский, ипертим и экзарх Мраморного моря.
 Ириней (Клементьевский) (1753—1818) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский, Лифляндский и Курляндский.
 Ириней (Клипенштейн) (род. 1939) — епископ неканонической Русской православной церкви заграницей Агафангела (Пашковского) с титулом «епископ Верненский и Семиреченский».
 Ириней (Ковачевич) (1914—1999) — архиерей Сербской православной церкви; с 1978 по 1999 годы — митрополит Новограчаницкий.
 Ириней (Месархакис) (род. 1944) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Ламбийско-Сивритосский и Сфакийский полуавтономной Критской православной церкви.
 Ириней (Несторович) (1783—1864) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский.
 Ириней (Орда) (1837—1904) — епископ Орловский и Севский.
 Ириней (Рошон) (род. 1948) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Квебекский, викарий архиепархии Канады.
 Ириней (Семко) (1963—2017) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Нежинский и Прилукский.
 Ириней (Середний) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Днепропетровский и Павлоградский.
 Ириней (Стинберг) (род. 1978) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, клирик храма святителя Тихона Задонского в Сан-Франциско, профессор патристики Оксфордского университета.
 Ириней (Таламбекос) (1934—2004) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Пилусийский, ипертим и экзарх Первой Августамники и Месимврии.
 Ириней (Тафуня) — архиерей Русской православной церкви, епископ Орский и Гайский.
 Ириней (Чирич) (1884—1955) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.
 Ириней (Шестаков) (1767 — после 1827) — архимандрит Русской православной церкви.
 Ириней (Шульмин) (1893—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Куйбышевский.